Samaipaticereus es un género de la familia Cactaceae con una única especie: Samaipaticereus corroanus. Se encuentra solamente al este de los Andes, en Santa Cruz, Bolivia.

Descripción 
Cactus de aspecto arbóreo con un único tronco leñoso que puede alcanzar varios metros de altura, del cual surgen ramas de color verde, estrechas, de aspecto flexible y con costillas poco prominentes cubiertas de espinas cortas.

Taxonomía 
Samaipaticereus corroanus fue descrita por Martín Cárdenas Hermosa y publicado en Cactus and Succulent Journal 24: 141, f. 82–85. 1952. 
Etimología
Samaipaticereus: nombre genérico que se refiere a la ubicación, la ciudad boliviana de Samaipata. 

corroanus: epíteto otorgado en honor de Anibal Corro, el descubridor de la planta.

Referencias

Enlaces externos 
http://cactiguide.com/cactus/?genus=Samaipaticereus

Trichocereeae 
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1952
Plantas descritas por Cárdenas